Aquarius est un genre d'insectes du sous-ordre des hétéroptères.
 L'Aquarius est un ordinateur des années 1980 de Mattel.
 Dans la Rome antique, l'aquarius est l'ingénieur chargé de la construction des aqueducs.
 Au Moyen Âge, le nom d'aquarius désignait, dans les communautés de différents ordres, le moine chargé de l'entretien des eaux, et en particulier de la pêche.
 Aquarius est l'un des plus vieux magasins spécialisés en aquariophilie d'eau douce à Montréal, Québec, Canada.
 Le Club Aquarius était un concurrent du Club Méditerranée, proposant une offre similaire et concurrente, depuis racheté par celui-ci.
 Aquarius est une marque de boisson appartenant à The Coca-Cola Company.

Astronomie-Astronautique 
 Aquarius est une  constellation du zodiaque, aussi connue sous le nom de Verseau.
 Aquarius est un satellite pour la recherche sur la salinité des océans faisant partie du programme Earth Observing System.
 Aquarius est le nom du module lunaire de la mission Apollo 13 en avril 1970, module à bord duquel les trois astronautes se sont réfugiés à la suite de l'explosion du module de commande.

Arts et culture 
 Musique
 Aquarius est un numéro musical de la comédie musicale rock Hair à la fin des années 1960 ;
 Aquarius est une chanson du groupe Within Temptation ;
 Aquarius est le deuxième album studio du groupe scandinave Aqua, dont la  de cet album s'appelle aussi Aquarius ;
 Aquarius est le premier album studio du groupe britannique de metal progressif Haken.
Aquarius est le premier album studio de la chanteuse américaine Tinashe.
Aquarius est un son éléctronique sorti en décembre 2019 par Oliver Heldens (DJ Néerlandais) 

 Littérature
 Aquarius est le nom d'un personnage présent dans le manga Fairy Tail ;
 Télévision
 Aquarius est une série télévisée diffusée en 2015.
 Cinéma
 Aquarius est un film brésilien réalisé par Kleber Mendonça Filho  en 2016.
 Jeu
 Aquarius est un jeu de cartes.

Navigation 

 Aquarius est une base sous-marine dépendante du National Oceanic and Atmospheric Administration. Ancrée au large de la Floride, elle permet à des chercheurs de rester plusieurs jours au fond de l'océan pour étudier le récif corallien ou préparer des missions spatiales.
 Aquarius est le nom d'un remorqueur battant pavillon anglais qui a coulé au large d'Ouessant le .
 L'Aquarius, parfois surnommé dans la presse le « bateau citoyen », est un navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée depuis  afin d'apporter des secours à des réfugiés et migrants cherchant à traverser la Méditerranée.

Notes et références 

Homonymie de bateaux
Homonymie de titre